Сандро Койс (; род. 9 июня 1972 Фоссано, Италия) — итальянский футболист, полузащитник.

Карьера 
Итальянец сардинского происхождения, дебютировал в «Савильянезе» в Серии D 1988—1989. В конце сезона Койса покупает «Торино», и дебютировал в Серии А в матче против «Лечче» 17 марта 1991. В последующих сезонах, под руководством Эмилиано Мондонико, Сандро начал играть в полузащите и выиграл Кубок Италии в 1993 году, и достиг финала Кубка УЕФА где проиграл «Аяксу».

В 1994 году он перешёл в «Фиорентину», за 4,5 млрд фунтов стерлингов. В молодой команде тренера Клаудио Раньери завоёвывает постоянное место в составе. В 1996 году выиграл ещё один Кубок Италии и попал в национальную команду во время сезона 1997—1998.

В последующих сезонах, однако, Койс потерял место в основном составе и сыграл всего 11 матчей в сезоне 2001—2002. В августе 2002 года был куплен «Сампдорией». В Сампдории сыграл только четыре игры из-за различных травм, затем переехал в «Пьяченцу» в обмен на Сальваторе Мичели, где он сыграл всего 5 игр в высшем дивизионе. В конце сезона Койса начали преследовать травмы и решил завершить профессиональную карьеру в возрасте 31 года.

Национальная сборная 
Он сыграл за сборную Италии 3 матча. Дебютировал в январе 1998 в матче против Словакии, заменив Луиджи Ди Бьяджо. Был в заявке сборной на Чемпионат Мира во Франции в 1998 году, но не выходил на поле.

Достижения 
 Кубок Италии
 Торино: 1992-1993
 Фиорентина: 1995-1996, 2000-2001
 Суперкубок Италии
 Фиорентина: 1996
 Кубок Митропы
 Торино: 1991

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на figc.i
 Профиль на tuttocalciatori.net
 Профиль на legaseriea.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Фиорентина»